Kranjec est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Croatie et en Slovénie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1994), patineur artistique slovène ;
  (né en 1940), économiste et banquier slovène ;
  (1908–1983), écrivain slovène ;
  (1916–1945), poète slovène ;
 Robert Kranjec (né en 1981), sauteur à ski slovène ;
  (1892–1976), historien et géographe slovène ;
 Žan Kranjec (né en 1992), skieur alpin slovène.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme slovène

sl:Kranjec